Багатуров — фамилия.

Известные носители 
 Багадуров, Всеволод Алаверович (1878 — ?) — композитор и музыкально-научный деятель
 Багатуров, Георгий Ашотович (род. 1964) — грузинский шахматист, гроссмейстер (1999)
 Багатуров, Христофор Иванович (1861 — ?) — врач, депутат Государственной думы I созыва от Елисаветпольской губернии

См. также

Примечания